Асаф ха-Рофе () — третья по величине больница в израильской государственной системе здравоохранения, предоставляющая полный комплекс медицинских услуг. Центр находится на территории Беэр-Яакова и назван в честь Асаф ха-Рофе — автора древнейшего известного медицинского трактата на иврите.

По данным на 2012 год, территория медицинского центра «Асаф ха-Рофе» составляет около . Больница рассчитана на 848больничных коек. В «Асаф ха-Рофе» работают около , научных и медицинских работников, добровольцев и административных служащих. В апреле 2017 года больница была переименована в честь бывшего премьер-министра Израиля - Ицхака Шамира מרכז רפואי ע"ש יצחק שמיר.

Медицинский центр «Асаф ха-Рофе» оказывает практически все виды медицинских услуг, начиная от лечения бесплодия и приёма родов, кончая различными видами хирургического лечения, интенсивной терапии, гемодиализа, лечения онкологических и гематологических заболеваний, реабилитации и др. В больнице не проводятся кардиохирургические операции и пересадки органов, также не применяется радиотерапия.

Медицинский центр «Асаф ха-Рофе» тесно связан с факультетом медицины Тель-Авивского университета и является также учебным и научно-исследовательским центром.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Медицинские учреждения Израиля